Henrik Larsen (ur. 1949) – duński aktor
 Henrik Larsen (ur. 1966) – duński piłkarz
 Henrik Sass Larsen (ur. 1966) – duński polityk, minister
 Henrik Larsen (ur. 1997) – norweski strzelec, olimpijczyk

Zobacz też 
 Henrik Larsson